Сестренцевич () — польский дворянский герб.

Описание 
В красном поле серебряная стрела с раздвоенным древком, которое посередине пересекает лежащий меч. Когда вместо меча располагается крест, герб называется Сестринец ().

Герб используют 
8 родов Bohusz, Kuczuk, Norucki, Siestrzeńcewicz, Szymkiewicz, Zankowicz, Zienkiewicz, Zienkowicz

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением трёх страусовых перьев